Loon voor uitkering, een constructie in sommige Nederlandse gemeentes waarbij re-integratiebureaus mensen met een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (WWB) een arbeidsovereenkomst geven.
Payrolling, loon waarbij een bedrijf zijn werkgeverschap uit handen geeft en het personeel in dienst komt van de betreffende payroll-onderneming.